Un collecteur peut être :
 une poubelle, une poubelle de laboratoire ou une poubelle de table ;
 le collecteur d'un transistor bipolaire ;
 le collecteur tournant d'une machine électrique ;
 le collecteur d'admission, la tuyauterie d'un moteur à combustion interne permettant son alimentation en gaz ;
 le collecteur d'échappement, la tuyauterie qui permet d'évacuer les gaz d'échappement d'un moteur ;
 un collecteur à arc, dispositif de captage du courant sur machine ferroviaire remplacé par le pantographe ;
 le collecteur Bussard, méthode de propulsion du vaisseau spatial ;
 le support servant au captage du naissain d'huîtres, comme les tuiles chaulées ;
 un collecteur de plantes, de champignons ou d'animaux, professionnel ou amateur, qui recueille des plantes à des fins d'étude ou dans le but de les transplanter ;
 un navire collecteur de renseignements ;
 un équipement de drainage, présent notamment dans les égouts ;
 un collecteur d'eau de pluie, dispositif qui permet la récupération des eaux pluviales.

Voir aussi 
 Collector